De vogelfamilie van de Toekans
 het sterrenbeeld Toekan